И́мату () — деревня в волости Алутагузе уезда Ида-Вирумаа, Эстония. 

До административной реформы местных самоуправлений Эстонии 2017 года входила в состав ныне упразднённой волости Ийзаку.

География 
Деревня находится в южной части уезда, в пределах низменности Алутагузе, к востоку от озера , на расстоянии примерно 28 километров (по прямой) к юго-юго-востоку (SSE) от посёлка Йыхви, административного центра уезда. Абсолютная высота — 48 метров над уровнем моря.

Климат деревни характеризуется как переходный от умеренно-морского к умеренно континентальному (Dfb в классификации климатов Кёппена).

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в деревне проживали 2 человека, в их числе эстонцев не было (мужчины). Возрастная структура населения деревни: 50 % — жители в возрасте 18–64 года и 50 % — в возрасте 65 лет и старше.

История 
В письменных источниках 1424 года упоминается Hymotenkyla, 1756 года — Im̄ando, 1844 года — Immato; русскоязычное название —  И́мота.

На военно-топографических картах Российской империи (1846–1863 годы), в состав которой входила Эстляндская губерния, деревня обозначена как Иммато.

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Ида-Вирумаа